Daniel Bildt kan syfta på bland andra:

 Daniel Ottesen Bildt (1590–1664), dansk-norsk officer
 Daniel Knudsen Bildt (1602–1651), dansk-norsk officer
 Daniel Bildt (1671–1723), svensk officer
 Daniel Bildt  (1920–2010), svensk officer